Imhausen bezeichnet:
 den Ortsteil Imhausen der Gemeinde Windeck in Nordrhein-Westfalen
 Annette Warner geb. Imhausen (* 1970), deutsche Ägyptologin und Mathematikhistorikerin
 Arthur Imhausen (1885–1951), deutscher Chemiker, Unternehmer und Erfinder (Imhausen-Chemie)

Siehe auch:
 Inhausen
 Innhausen